Griffon Hoverwork Ltd, empresa fabricant d'aerolliscadors del Regne Unit
 Genio huius loci, dedicatòria als genius en làpides de l'època imperial romana
 Lligaments glenohumerals (del seu nom en anglès GlenoHumeral Ligaments), lligaments de l'articulació de l'espatlla
 GHL també és el codi a la Borsa de Nova York de Greenhill & Co, banc d'inversió dels Estats Units